Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Engie Open de Limoges 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 11 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 13. und 14. November 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2016
Tennisturnier in Limoges